El río del tiempo puede referirse a:
 El río del tiempo, obra biográfica del escritor colombiano Fernando Vallejo.
 El río del tiempo (antología), antología de relatos cortos de ciencia ficción del escritor David Brin.